Улица Бородина — название улиц в ряде городов и населённых пунктов.

Россия 
 Улица Бородина  в Туле
 Улица Бородина во Владимире.
 Улица Бородина в Грозном.
 Улица Бородина в Екатеринбурге.
 Улица Бородина в Ижевске.
 Улица Бородина в Иркутске.
 Улица Бородина в Новосибирске.
 Улица Бородина в Новочеркасске.
 Улица Бородина в Омске.
 Улица Бородина в Пензе.
 Улица Бородина («объездная») в Симферополе.
 Улица Бородина в Ульяновске.

Украина 
  в Киеве.
 Улица Бородина в Мариуполе.
 Улица Бородина в Харькове.
  в Черкассах.
  Улица Бородина  в  Изюм .